Argelès ist der Name folgender Gebietskörperschaften in Frankreich:

Gemeinden:
Argelès-Bagnères, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
Argelès-Gazost, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
Argelès-sur-Mer, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales

Verwaltungseinheiten:
Arrondissement Argelès-Gazost im Département Hautes-Pyrénées
Kanton Argelès-Gazost im Département Hautes-Pyrénées
Kanton Argelès-sur-Mer im Département Pyrénées-Orientales